Bonin steht für:
 Bonin (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Bonin (Adelsgeschlecht), hinterpommersches Adelsgeschlecht
 Bonin (Schiff), Flaggschiff der Schleswig-Holsteinischen Marine 1850
 Bonininseln, japanische Inselgruppe, siehe Ogasawara-guntō

Bonin ist der Name folgender Orte in Polen:
 Bonin (Sarnaki) in der Woiwodschaft Masowien
 Bonin (Choszchno) in der Woiwodschaft Westpommern (bis 1945: Bonin, Kreis Arnswalde)
 Bonin (Manowo) in der Woiwodschaft Westpommern (bis 1945: Bonin, Kreis Köslin)
 Bonin (Łobez) in der Woiwodschaft Westpommern (bis 1945: Bonin, Kreis Regenwalde)
 Bonin (Wierzchowo) in der Woiwodschaft Westpommern (bis 1945: Bonin, Kreis Dramburg)
 Bonin (Posen), Teil des Posener Stadtbezirks Winiary

Siehe auch:
 Bonnin
 Bonini
 Boning